Seriation (von lateinisch  series „Reihe“) steht für:

 Seriation (Archäologie), Verfahren zur Datierung von Artefakten, um diese in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen
 Seriation (Kryptologie), Verfahren zur Anordnung von Zeichen eines Textes, um eine definierte Zeichenreihenfolge zu erhalten
 Seriation (Mathematik), Verfahren, Elemente gemäß einer bestimmten Regel in eine Reihe zu bringen
 Seriation (Semiotik), Verfahren, um ein Phänomen innerhalb vergleichbarer Phänomene einzuordnen
 in der Entwicklungspsychologie, siehe Theorie der kognitiven Entwicklung nach Piaget#Stadium der Konkret-operationalen Intelligenz